zaken die betrekking hebben op of genoemd zijn naar de stad Leiden
Leids (dialect), het Leidse stadsdialect